Le , une tribu amérindienne disparue de l'actuel État de Virginie.

Toponymie 
 Chesapeake est une ville de l'Ohio, aux États-Unis ;
 Chesapeake est une ville de Virginie, aux États-Unis ;
 Fusillade de Chesapeake
 Chesapeake est une ville de Virginie-Occidentale, aux États-Unis ;
 La baie de Chesapeake, le plus grand estuaire des États-Unis qui s'étend entre la Virginie et le Maryland.
 Cratère de la baie de Chesapeake, cratère d'impact meteoritique
 La péninsule de Delmarva aux États-Unis, aussi appelée péninsule Chesapeake.

Navires 
 , plusieurs navires de l'US Navy ;
 , plusieurs navires de la Royal Navy ;
 Chesapeake (LV-116), ancien bateau-phare américain devenu navire musée.

Autres 
 La bataille de la baie de Chesapeake, une bataille navale opposant en 1781 la marine britannique aux forces combinées franco-américaines.
 Chesapeake (roman), un ouvrage publié en 1978 par James Michener.
 Le retriever de la baie de Chesapeake, une race de chien.
 Chesapeake Energy, un producteur de gaz naturel américain.
 Chesapeake Energy Arena, une salle omnisports d'Oklahoma City.
 Le moulin à eau de Chesapeake Mill, à Wickham dans le Hampshire, en Angleterre, un édifice construit avec le bois du USS Chesapeake.
 Chesapeake and Ohio Railway, une ligne de chemin de fer désaffectée en service entre 1869 et 1972 dans l'État de Virginie.
 Chesapeake and Ohio Canal, un canal parallèle au fleuve Potomac, aux États-Unis.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis